Lunney est le nom de :
 Glynn Lunney (1936-2021), un directeur de vol américain de la National Aeronautics and Space Administration (Nasa) ;
  (1966-), un directeur de vol américain de la Nasa, fils de Glynn Lunney ;
 James Lunney (1951-), un homme politique canadien.